Municipio de West Finley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Finley (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de West Finley (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.